Gottlieb est un prénom masculin et un nom de famille d'origine germanique.

Prénom 
Ce prénom germanique signifie qui aime Dieu, en français  (du grec) ou  (du latin).
 

 Gottlieb Wernsdorff ou Gottlieb Wernsdorf (1668-1729), théologien luthérien et historien allemand ;
 Johann Gottlieb Heineccius (1681-1741), juriste, philosophe et professeur allemand.

Patronyme 

 Adolph Gottlieb (1903-1974), peintre expressionniste abstrait et sculpteur américain ;
  (1947-), écrivain américain, homme politique et activiste conservateur, avocat du droit des armes et homme d'affaires ;
 Anna Gottlieb (1774-1856) une soprano autrichienne ;
  (), écrivain britannique et historien de la philosophie ;
 Baruch Bruce Edward Gottlieb (1966-), artiste pan-médiatique canadien ;
 Beatrice Roach Gottlieb (1919-2011), femme politique américaine ;
 Carl Gottlieb (1938-), acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Charles Gottlieb (1925-2015), résistant français ;
  (1971-), homme d'affaires et antiquaire du militaria, écrivain et historien ;
 Daniel Gottlieb (1939-2010), rabbin français ;
 Danny Gottlieb (1953-), batteur américain ;
  (1911-1982), botaniste, microbiologiste, phytopathologiste américain ;
 David Gottlieb (), créateur de l'entreprise américaine D. Gottlieb & Co., fabricant de flippers et de jeux vidéo ;
 David Gottlieb (1944-2008), mathématicien israélien ;
  (1976-), basketteur américain ;
  (), rabbin israélien ;
 Edward Gottlieb ou Eddie Gottlieb (1898-1979), entraineur et manager américain de basket-ball ;
  (), écrivain et romancier américain ;
  (1919-2007), architecte germano-américain ;
 Franz Josef Gottlieb (1930-2006), réalisateur autrichien ;
Henriette Gottlieb (1884-1942), soprano allemande ;
 Jay Gottlieb (), pianiste américain ;
  (1967-), gendarme, entraineur de ski, garde du palais princier de Monaco. Responsable de la sécurité de la Princesse Stéphanie de Monaco, il est supposé être le père de Camille, fille de Stéphanie ;
 Joseph Abraham Gottlieb (1918-2007), nom de naissance de Joey Bishop, acteur et chanteur américain ;
 Joseph Gottlieb Kölreuter (1733-1806), botaniste et zoologiste allemand ;
 Karl Gottlieb Guichard (1724-1775), soldat et écrivain allemand ;
  (), présidente et directrice générale de Southcentral Foundation, une organisation dédiée aux soins et à la protection sociale des indiens d'Amérique en Alaska ;
 Lea Gottlieb (1918-2012), une modiste et femme d'affaires israélienne, qui a fondé la société Gottex spécialisée dans les maillots de bain de luxe ;
 Leo Gottlieb (1920-1972), un basketteur américain ;
 Léopold Gottlieb (1883-1934), peintre polonais ;
  (1936-2012), un botaniste, taxonome, et bryologiste américain ;
  (1923-1996), chanteur folk américain ;
  (1966-), une écrivaine américaine ;
 Marcel Gottlieb, dit « Gotlib » (1934-2016), dessinateur et scénariste de bande dessinée français ;
 Marcin Gottlieb (1867-1836), peintre polonais ;
 Marius Gottlieb (1989-) un acteur néerlandais ;
  (1966-), ingénieur civil et homme politique américain du Wisconsin ;
 Maurycy Gottlieb (1856-1879), peintre polonais ;
  ;
  (1719-1752), botaniste et numismate allemand ;
 Michael Gottlieb Bindesbøll (1800-1856), architecte danois ;
  (1756-1798), prêtre et philosophe danois ;
 Michael Heinrich Salomon Gottlieb, dit « Aram » (1908-1998), peintre ukrainien ;
  (1956-), joueur de baseball américain ;
 Nolan Gottlieb (1982-), joueur américain de basket-ball ;
  (1931-), écrivain et éditeur américain ;
 Sidney Gottlieb (1918-1999), psychiatre militaire et chimiste américain responsable du projet MKULTRA ;
 William P. Gottlieb (1917-2006), photographe américain ;

Personnage de fiction 
 , personnage du soap opera australien Les Voisins, incarné par l'acteur australien  ;

Autres 
 D. Gottlieb & Co., entreprise américaine de jeux d'arcade, de flippers et de jeux vidéo.

Source de la traduction 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand
Nom théophore